Палзокитемпа има више значења:

 Палзокитемпа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палзокитемпа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику